Westwick – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Westwick – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Westwick – miejscowość w St Michael (Hertfordshire) (Anglia)
 Westwick – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Westwick – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)